E6 oder E 6 steht für:
 die Europastraße 6
 in Norwegen als Autobahn E6 (Norwegen)
 in Schweden als Autobahn Europaväg 6
 Europäischer Fernwanderweg E6
 Stadtbahn Wien E6, ausgemusterte Fahrzeuggeneration der Wiener Stadtbahn
 E6 (Gruppe), eine exzeptionelle Liegruppe
 eine Entgeltgruppe im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
 HMS E6, britisches U-Boot der E-Klasse
 PRR-Klasse E6, US-amerikanische Baureihe von Schlepptender-Dampflokomotiven

e6 steht für:
 BYD e6, chinesisches Elektroauto

E-6 steht für:
 E-6, ein standardisierter Prozess in der Fotografie zur Entwicklung von Diapositivfilmen
 eine Normreihe in der Elektrotechnik, zum Beispiel für Widerstände, siehe E-Reihe
 Boeing E-6, Flugzeugtyp der US-Marine

Siehe auch:
 6E

E6